Žirovnica (Batočina), en Serbie ;
 Žirovnica (Slovénie)